Юлий Санников (; родился 3 ноября 1978 года) — американский экономист украинского происхождения, профессор Принстонского университета, лауреат премии Фишера Блэка (2015) и медали Дж. Б. Кларка (2016). Занимается исследованиями в области математической экономики, теории игр и корпоративных финансов. Разработал новые методы для анализа непрерывных во времени динамических игр, используя методы стохастического исчисления.

Биография 
Юлий Санников родился 3 ноября 1978 года. В 1994 году с отличием окончил Севастопольскую художественную школу. Трижды выигрывал золотую медаль на Международной математической олимпиаде в 1994—1996 годах. В 2000 году получил в Принстонском университете диплом бакалавра по математике с отличием (c дополнительной степенью по прикладной математике), а в 2004 году — степень доктора философии в области бизнес-администрирования в Стэнфордской высшей школе бизнеса.

Осенью 2003 года преподавал на экономическом факультете в Стэнфорде. В 2004—2008 годах работал ассистентом-профессором экономического факультета Калифорнийского университета в Беркли, в 2006—2008 годах также был ассистентом-профессором финансового факультета Нью-Йоркского университета. Осенью 2007 года был приглашённым доцентом на экономическом факультете Массачусетского технологического института. В 2008—2016 годах — профессор Принстонского университета. Осенью 2011 и весной 2014 года был приглашённым профессором экономики в Гарварде. С 2016 года — профессор Стэнфордского университета.

Вклад в макроэкономику 
Юлий Санников и  разработали экономическую модель, которая исследует, приводят ли длительные периоды относительной экономической стабильности к чрезмерному принятию рисков и финансовым дисбалансам, которые вредят экономике. Они занимались анализом количественного смягчения, а также пришли к выводу, что монетарная политика может быть одним из элементов системы социального страхования. Согласно Санникову, соотношение долга к ВВП является индикатором близости экономики к рецессии: рецессиям, как правило, предшествуют периоды различных дисбалансов, растущих цен на активы и увеличения кредитования.

Примечания

Ссылки 
 Личная страница на сайте Стэнфордского университета
 Личная страница на сайте Принстонского университета

Награждённые медалью Джона Бейтса Кларка
Преподаватели Принстонского университета
Преподаватели Стэнфордской высшей школы бизнеса
Действительные члены Эконометрического общества
Победители Международной математической олимпиады